Osoby noszące nazwisko Gueye:
 André Gueye – senegalski duchowny katolicki, biskup
 Babacar Gueye – senegalski piłkarz
 Idrissa Gueye – senegalski piłkarz
 Lamine Guèye – senegalski narciarz alpejski
 Magaye Gueye – francuski piłkarz
 Ndéndé Guèye – senegalski piłkarz
 Papa Gueye – senegalski piłkarz